Civitas (v. lat. civitas, atis f. 1. „Bürgerrecht“ 2. „Bürgerschaft“, „Staat“) steht für:

 Civitas, Begriff für die halbautonomen Verwaltungseinheiten des Römischen Reiches unterhalb der Provinzebene
 Civitas (Slawen), Begriff für Siedlungseinheiten vor allem der Westslawen, dessen genaue Bedeutung aber umstritten ist
 Civitas (Zeitschrift), das Vereinsmagazin des Schweizerischen Studentenvereins.
 CIVITAS, ein Teil des Ende 2006 ausgelaufenen Bundesprogramms „Jugend für Toleranz und Demokratie“.
 CIVITAS, ein Netzwerk für nachhaltigen Verkehr in Städten, gefördert durch die Europäische Union
 Civitas. Zeitschrift für das christliche Gemeinwesen, vom Civitas-Institut herausgegebene katholische Zeitschrift

Siehe auch
Civita (Begriffsklärung)
Artikel, die mit Civitas beginnen